Esistono due comuni francesi con questo nome:

Marcq – Ardenne
Marcq – Yvelines